Une tour solaire peut faire référence à:

 une tour solaire (cheminée) utilisant l'énergie cinétique du flux d'air ascendant à l'intérieur de celle-ci pour produire de l'électricité.
 la tour solaire des centrales solaires thermodynamiques à héliostats, qui transforme la chaleur en électricité via une turbine.
 par exemple la tour solaire Solar Tres
 la tour solaire de Meudon est un télescope solaire
 la Tour solaire, le nom d'un bâtiment abritant des bureaux dans la ville du Mans, en France.